Delfin angolul.
 Dolphin, a Nintendo konzolcég hatodik generációs, GameCube nevű konzoljának kiadás előtti neve.
 Dolphin, a KDE 4-es sorozatának alapértelmezett fájlkezelője.
 Dolphin, település az USA Washington államában